Loi sur le tabac (Allemagne)
 Loi sur le tabac (Québec)